Naram-Sin – sovrano accadico, terzo successore di Sargon di Akkad
 Naram-Sin – re di Eshnunna nel tardo XIX secolo a.C.
 Naram-Sin – re assiro del XIX secolo a.C. (forse lo stesso re di Eshnunna)